Karun Chandhok (Chennai, Indija, 19. siječnja 1984.) je bivši indijski vozač Formule 1, debitirao 2010. s tada novom momčadi HRT, te odvezao samo deset utrka prije nego što je zamijenjen. Nakon toga 2011. bio je test vozač Lotusa. Danas je povremeni komentator na Sky Sports F1 kanalu tijekom slobodnih treninga petkom i subotom.

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označuju najbolju startnu poziciju) (Utrke označene kosim slovima označuju najbrži krug utrke)

Vozači Formule 1
Indijski športaši